Ро́берт Ро́бертс (): Робертс, Роберт (1859) (1892—1929) — английский футболист, вратарь.
 Робертс, Роберт (1863) (1863—1950) — валлийский футболист, защитник.
 Робертс, Роберт (1864) (1864—1932) — валлийский футболист, хавбек.
 Робертс, Роберт (1865) (1865—1945) — валлийский футболист, нападающий.
 Робертс, Роберт (1868) (1868—1943) — валлийский футболист, защитник.
 Робертс, Роберт (1892) (1892—19??) — английский футболист, защитник.